Příjmení Lang může nosí více různých osobností:

 Alois Lang (1869–1957) – český kněz, esejista a překladatel
 Andrew Lang (1844–1912) – skotský básník, romanopisec, folklorista, literární kritik a antropolog
 Andrew Lang (fyzik) (1924–2008) – britský krystalograf
 Anton Lang – americký přírodovědec
 Ádám Lang (1993) – maďarský fotbalista
 Carl Lang (1957) – francouzský politik
 Craig Sellar Lang – Novozélandský hudební skladatel a varhaník
 Czesław Lang (* 1955) – polský cyklista
 Čestmír Lang (1851–1914) – český pivovarník a politik, poslanec zemského sněmu a Říšské rady
 Eddie Lang (Salvatore Massaro; 1902–1933) – americký jazzový kytarista
 Filip Lang z Langenfelsu (1560–1609) – nejvyšší komoří Rudolfa II.
 Fritz Lang (1890–1976) – německý režisér
 Helmut Lang (* 1956) – rakouský umělec a módní návrhář
 Hubert Lang (* 1969) – český politik hnutí ANO 2011, poslanec
 Hynek Lang (1847–1926) – český advokát a politik, poslanec zemského sněmu a Říšské rady
 Jaromír Lang (1914–1979) – český literární historik, politik KSČ, poslanec ČNR a FS za normalizace
 Jiří Lang (* 1957) – český voják-zpravodajec
 Jiří Lang (fotbalista) (* 1973) – český fotbalista
 Karel Lang (* 1958) – československý hokejový brankář
 k.d. lang (Kathryn Dawn Lang; (* 1961) – kanadská hudebnice a herečka
 Lorenz Lang (16. století) – zámožný soukeník a městský radní v Litovli
 Lang Lang (* 1982) – čínský pianista
 Martin Lang (1710/1711–1759) – český františkán a misionář
 Michael Lang – více osob, rozcestník
 Michal Lang – (*1964) český divadelní režisér
 Pavel Lang (* 1954) – český politik, poslanec PSP za ODS
 Robert Lang (* 1970) – český hokejista
 Serge Lang (1927–2005) – francouzský matematik, člen skupiny Nicolas Bourbaki
 Sonja Lang (* 1978) – kanadská překladatelka
 Stephen Lang (* 1952) – americký herec
 Thomas Lang (* 1967) – rakouský hudebník, skladatel a hudební producent

jiný význam
 Auld Lang Syne – píseň

Podobná příjmení 
 Lange

Německá příjmení
Židovská příjmení